Blankenfelde-Mahlow, een gemeente in de Duitse deelstaat Brandenburg
Blankenfelde, een van de dorpen in deze gemeente
Berlin-Blankenfelde, een stadsdeel van Berlijn, onderdeel van district Pankow
Blankenfelde (familie), een Berlijnse adellijke familie, stichters van bovengenoemde plaatsen